

Себасчен — місто, штат Флорида
 Себасчен — переписна місцевість, штат Техас

Див. також 
 Себастьян